Cette liste présente par ordre alphabétique les personnages présents dans le manga L'Habitant de l'infini.

A

Abayama 
Abayama est sans doute le doyen du Itto-Ryu avec ses 65 ans, et il est un ancien ami de Saburô Anotsu. Il est le deuxième homme du Itto-Ryu après Anotsu et a donc une certaine maîtrise des armes malgré son âge. Cependant, il est surtout utile à Anotsu pour ses conseils et son expérience et aussi parce qu'il suit la même voie du sabre que lui et Saburô. Il fait un peu l'image du vieux sage. Il est le seul survivant de l'attaque de Kagimura et de Giichi et a donc un grand désir de revanche. De plus, on ne sait pas si c'est récent, mais il est manchot d'un bras.

Anotsu 
Il est le successeur de son grand-père, Saburô Anotsu, à la tête du Ittô-Ryû. En tant que chef de l'école, il est présenté d'emblée comme le « grand méchant » de l'histoire. Deux ans avant le début de l'association entre Manji et Lin, il a détruit l'école du Muten-Ichiryû, en a tué tous les disciples et a assassiné Takayashi Asano, leur maître. Dès lors, son action de conquête a commencé et il est parvenu à étendre son emprise de façon spectaculaire.

Cependant tout le monde ne partage pas son point de vue d'anéantir toutes les écoles de combat et, de ce fait, il a de nombreux ennemis. De prime abord, le doux visage d'Anotsu semble cacher un esprit impitoyable, mais on se rendra compte qu'il n'est pas dénué de sensibilité. On le découvrira vraiment dans le tome 3 où il aura un long dialogue avec Lin, sur ses ambitions et ses idées. En fait, selon lui, son action a pour but de sauver le pays, mais il est largement incompris, il essaie de relever la condition des samouraïs à ses ordres, cependant, il conçoit que seulement très peu de personnes rejoignent le Ittô-Ryû pour ses idées. À la base, lui et ses trente hommes devaient faire entendre et faire voir la décrépitude de l'essence de la voie du samouraï, mais peu à peu il a compris qu'il devrait mettre les autres écoles à sa merci.

Il tentera ensuite de s'allier avec le gouvernement, mais cette proposition du Shogunat est un piège tendu par Habaki Kagimura. Cette trahison se soldera par la mort d'une douzaine de leaders et la fuite de centaines de disciples (à l'heure actuelle les Ittô-Ryû qui se reconnaissent comme tel se comptent sur les doigts de la main). Dès lors il décidera d'en finir avec Kagimura et avec le Mugaï-Ryu, et ce lors du Soulèvement de l'Hiver.

Il est très attaché à Magatsu, qui semble être un vieil ami, il apprécie également Abayama, qui est un ami de son grand-père et un des premiers à rallier le Ittô-Ryû, tout comme Kuroï. Il est également très amoureux de Makie, mais celle-ci ne semble pas vouloir l'accompagner dans ses combats, bien que ses sentiments envers lui soient réciproques. La nature de ses sentiments envers Lin est très étrange, il ne semble pas se pardonner d'avoir tué son père et tente de se racheter à ses yeux, tout en lui expliquant ses vrais objectifs, (d'ailleurs ils s'allieront provisoirement alors qu'Anotsu est poursuivi par les hommes du Shingyoto-Ryu). Cependant, Lin reste son ennemi malgré tout. Elle tente parfois d'atténuer sa haine envers lui, mais elle reste prisonnière de sa vengeance.

Au combat, il utilise une hache népalaise nommée Kabu Tsuchi, ou une simple épée. C'est un excellent tacticien malgré son jeune âge.

Aran 
Cet homme d'Ittô-Ryû a un tout petit rôle. Après la mort de Sabato Kuroï, il pense que celui qui tuera son meurtrier lui succédera. Prendre la place de second au Ittô-Ryû lui semblant intéressant, il va attaquer Lin et Manji chez le maître Sôri. Durant le combat il parviendra à bloquer Manji à un arbre et battra Lin en combat singulier, mais sera finalement tué par Sôri. Il dispose d'une sorte de double lance que Manji récupèrera et qu'il utilisera plus tard contre Makie.

Kawakami Araya 
Il fait partie des trente premiers hommes et donc des plus importants membres du Ittô-Ryû. Son histoire est assez tragique : sa femme est morte en laissant leur fils, Renzô, orphelin. Araya décida donc de le prendre avec lui mais, refusant qu'il suive la même voie que lui, il lui cache son appartenance au Ittô-Ryû (Renzô ignore même que le Ittô-Ryû existe). Lors d'une fête a Naito-Shinjuku, Araya rencontra Manji et le défie, le duel tourne néanmoins court avec l'arrivée de Renzô. Lin, visiblement bouleversée par la vue d'Araya, décida de l'affronter seule mais ce dernier étant bien trop fort, Manji doit intervenir pour sauver sa protégée. Le combat opposant Manji à Araya se clôture par la mort de ce dernier sous les yeux de son fils. Araya, tout comme Renzô, est une figure tragique : il s'éloigne du Ittô-Ryû pour se consacrer à son fils et pour tenter de lui cacher son vrai visage. Cependant il ne peut échapper à son passé qui finira par le rattraper. Araya est tellement obnubilé par son secret envers son fils qu'il n'hésite pas à tuer Lin, qui était pourtant venue sans haine.

Ashiya et Kuzuya 
Ces deux hommes travaillent toujours en duo au sein du Mugaï-Ryu. Leur apparition est très courte, mais ils sont uniquement là pour mettre en place l'apparition du Mugaï-Ryu. Ils tenteront de tuer Magatsu mais seront facilement abattus par celui-ci. C'est de la bouche de l'un d'entre eux que Magatsu apprend l'existence du mystérieux "Akagi".

Leur technique consiste en fait à se faire passer pour des porteurs de palanquin, et à tuer leur victime dedans (un palanquin est très petit et exigu, il est donc très compliqué d'esquiver les attaques). Des huit membres du groupe, ils sont jugés les moins forts.

B

Burando 
Ce docteur fait partie de la première équipe chargée de percer le secret de l'immortalité de Manji. Enfant, sa mère est morte d'une maladie, pourtant peu dangereuse à la base. Dépité par la médecine est l'immobilisme des médecins asiatiques de l'époque, il se décide à aller en Europe apprendre la réelle médecine. Il étudie ainsi en Hollande et devient un très bon docteur mais est finalement pris par des officiers du Shogun et rapatrié au Japon. En le découvrant, Kagimura sait que ce jeune homme serait plus tard des plus utiles pour ses propres travaux, c'est pourquoi, il épargne sa vie en l'obligeant à travailler pour lui. Au début, Burando travaille avec le Seigneur Mozen, un célèbre médecin de la vieille époque. Après les essais infructueux de ce dernier, Burando est chargé de s'occuper de l'affaire. Désormais, il est celui qui s'y connait le plus parmi les médecins du Shogunat et le plus à même de percer le secret du Kessentchu. Bien qu'il soit déprimé par la mort du premier cobaye, Dewanosuke, il est maintenant complètement obsédé par son succès prochain et a vite fait d'oublier sa compassion passée.

D

Dewanosuke 
Dewanosuke est un ancien voleur. Il quitte sa province et sa femme pour amasser de l'argent à Edo et pour pouvoir retourner ensuite vivre plus décemment dans sa ferme. Cependant, il est pris et condamné très durement comme beaucoup des voleurs de l'époque. Sa femme s'appelle Miko. Condamné à mort, il est choisi pour servir de réceptacle au Kessentchu. Il sera peu impliqué dans les expériences de Mozen, mais Burando fera, lui, des tentatives beaucoup plus audacieuses. Burando et lui seront très complices Finalement, Dewanosuke va recevoir un des bras de Manji tandis que Manji se fera greffer un des bras de Dewanosuke. Cette expérience, qui est censée avoir pour but de contaminer Dewanosuke avec l'immortalité de Manji, sera plus ou moins une réussite car, bien qu'il réussisse à cicatriser à très grande vitesse après cela, son esprit est terriblement touché par l'influence du Kessentchu. Après avoir eu son cerveau durement atteint par le Kessentchu (qui le transformera en légume), Dewanosuke sera tué sans remords par Kagimura.

Dōa 
Cette jeune femme d'une vingtaine d'années (elle est pourtant plus petite que Lin) fait partie des survivants du Itto-Ryu après l'attaque du banquet dans le tome 12. On la voit elle-même pour la première fois dans le tome 13 lors de la réunion après l'assaut de Kagimura et Giichi. Elle porte un tatouage au coin de la bouche (qui est d'ailleurs le même qu'Araya sur le quatrième de couverture du tome 4) et un lourd chapeau métallique. On sent une femme posée et réfléchie dans sa façon de penser, qui prend parfaitement conscience du grand problème rencontré par le Itto-Ryu. Elle n'a rejoint les rangs d'Anotsu il y a trois mois seulement. Elle est toujours accompagnée d'Isaku, son ange gardien, qui est son meilleur ami (et sans doute plus), elle fera plus tard équipe avec Lin alors qu'elles se rencontrent par hasard au dojo du Muten-Itchiryu. Sous ses dehors calmes, la plupart du temps, elle est en fait très violente est imprévisible dans ses actions. Elle manie une paire de larges couteaux et utilise sa petitesse pour se battre. Elle n'est probablement pas japonaise, tout comme Isaku. Son vrai nom est Kuichiru.

G

Giichi 
Ce membre du Mugaï-Ryu est le premier à rejoindre Kagimura. Personnage très mystérieux, il se cache perpétuellement derrière ses petites lunettes de soleil et est toujours d'un calme olympien. Travaillant seul, il est probablement le plus fort des hommes de Kagimura et également un très bon tacticien de combat. Sa force lui vient en partie de son arme, une sorte de menotte tranchante capable de s'enrouler autour de la tête des adversaires pour les décapiter par la suite. On apprend que Giichi avait un fils du nom de Tôjirô, néanmoins on apprendra que sa femme est morte elle aussi. Giichi est un peu un archétype, toujours détendu et stoïque, mais réellement surpuissant en combat. Il joue également un peu le rôle paternel, toujours près à secourir ses camarades. En fait, Giichi est un ex-voleur. Pour subvenir aux besoins de son fils malade il volait des pêcheurs. Un des vols se passa mal et il tue la personne qu'il tentait de piller. Après cela Kagimura l'accueille au Mugaï-Ryu. Il devient donc tueur et aurait tué 61 hommes du Itto-Ryu. Après la dislocation du Mugaï-Ryu, il devient clochard.

Shinsen Goumi 
Il s'agit de la vingtaine d'hommes au service d'Hishiyasu Shido. C'est une bande de bandits locaux. Ils auront l'arrogance de se mesurer à Manji qui les tuera tous.

H

Hanada 
Hanada est un escrimeur faisant partie de l'escorte d'Higa avec son ami Uruma. Lorsque Manji et Hyakurin tendent un piège à Abayama et l'incitent à envoyer Higa à Kaga, le vieil homme flairant quelque chose envoie Hanada et Uruma en renfort. Ceux-ci vont affronter Manji en duo, puis séparément, ce qui va causer leur perte. Manji coupera Hanada en deux en le prenant par surprise. Hanada aura tout de même le mérite de l'éventrer et de lui percer le crâne. Hanada porte des lunettes ronde d'un côté et rectangulaire de l'autre. Il est l'antithèse de son ami en tout points, physiquement et mentalement.

Hatsu 
Elle est une amie de Makie et sa patronne dans une sorte de maison de thé. Elle se sent très proche de Makie, comme elle, elle est une ancienne prostituée. C'est en quelque sorte le mentor de Makie.

Higa 
Il est un des trente premiers guerriers du Itto-Ryu, son statut au sein de l'école est donc assez important. On le voit principalement lors de son affrontement contre Manji après que ce dernier a tué d'Hanada et Uruma. On comprend qu'en fait, Higa souhaite, comme Shizuma, devenir immortel et compte manger les entrailles de Manji pour le devenir (le monologue où il lui explique ses desseins est d'ailleurs relativement comique). Il parviendra à abattre Manji (il faut préciser qu'à ce moment-là ce dernier est manchot d'un bras alors qu'Higa a deux sabres), mais périra lorsque Hyakurin et Shinriji viendront prêter main-forte à leur ami (au bout d'un combat assez acharné). Il laisse une impression de doux dingue. Higa est de plus très grand et on peut le reconnaitre dans les flash-backs des tomes 2 et 4 à son turban.

Hyakurin 
De prime abord, Hyakurin semble être la chef du Mugaï-Ryu. Elle est en quelque sorte la porte-parole du groupe. Pour avoir tué son mari (qui avait lui-même tué leur fils), elle est condamnée à mort mais est sauvée par Kagimura. Elle fait généralement équipe avec le jeune Shinriji. Contrairement à ses camarades, c'est une spécialiste du combat à longue portée doublée d'une bonne analyste. Son arme est un genre d'arc porté sur le poignet. Elle va se lier d'amitié avec Lin, qui a eu une dure existence à cause des samouraïs, et avec Shinriji avec qui elle entretient une relation mère/fils (même s'il éprouve plus de l'amour pour elle).

Elle subira deux coups durs : Durant son affrontement avec Higa, elle le tue à coups de couteau dans la gorge pendant que lui-même tentait de l'égorger à coups de dents. Elle sera également gravement blessée par le groupe de Tamazaki et Kinuka, Kagimura décidera donc de la retirer du groupe du Mugaï-Ryu pour l'instant. Il semblerait qu'elle soit tombée enceinte lors des viols commis par le Itto-Ryu. Dépitée après la dislocation du Mugaï-Ryu, elle cherche désormais Manji avec Lin.

I

Hisoka Ibane 
Hisoka est la fille adoptive de Kensui Ibane, maitre du Shingyoto-Ryu. En fait, elle est la petite-fille du maître de ce même Kensui. Lorsque son maître meurt, Kensui reçoit de celui-ci de marier sa petite-fille à l'homme le plus fort qu'il rencontrerait. De ce fait, Kensui a gâché beaucoup de sa vie dans cette quête, tout en étant prisonnier du dojo qu'il dirigeait et qui le forçait à rester à Kaga. Finalement, Kensui se décide à offrir la main d'Hisoka à Kagehisa Anotsu en l'échange du Shingyoto-Ryu. Bien que troublé, Anotsu acceptera le marché et se mariera donc avec elle. Néanmoins, Kensui doit quasi immédiatement trahir son gendre sur instance du gouvernement. En effet, Hisoka souffre d'une grave maladie. Seul un médicament fabriqué en Hollande est capable de la soigner, ce qui cependant lui fait perdre progressivement la vue. De ce fait, Kensui est prisonnier du Bakufu car c'est le gouvernement qui l'approvisionne. Le Bakufu ne se gêne donc pas d'utiliser Kensui pour se débarrasser d'Anotsu. Après qu'Anotsu a réchappé à la tentative de meurtre des disciples du Shingyoto-Ryu, il assiste à la fin de Kensui, qui se fait seppuku, et doit laisser Hisoka au dojo pour ne pas la mettre en danger. Pourtant peu après, Hisoka se résout à mourir et se suicide près de son père adoptif.

Iriya est profondément amoureux d'elle, c'est pourquoi il hait tellement Anotsu. Finalement, Hisoka ne peut gouter à la joie de vivre prisonnier du dojo de son grand-père et ne peut non plus délivrer son père d'adoption de la promesse stupide qu'il s'était juré de respecter. Bien que jeune, Hisoka est particulièrement lucide quant à sa relation envers Anotsu. Étrangement, bien que ce soit un mariage forcé, elle est vraiment heureuse de pouvoir libérer son père et de pouvoir quitter son monde.

Iriya 
Iriya est l'un des élèves les plus doués du Shingyoto-Ryu avec Kozue. Il porte une grande haine envers Anotsu car non seulement celui-ci va devenir son maître mais et surtout parce qu'il est amoureux d'Hisoka, qui est elle destinée à se marier avec Anotsu. Il va sans cesse tenter de l'évincer et va finir par organiser une chasse à l'homme après la mort d'Hisoka et de Kensui. Durant l'affrontement final, il va tout d'abord combattre Makie mais sera grièvement blessé par celle-ci. Iriya suppliera Makie de le laisser affronter Anotsu, ce dernier acceptera et, pourtant diminué par sa maladie, il tuera Iriya. Iriya, qui contraste avec son camarade Kozue, est très impulsif et irréfléchi.

Isaku 
Isaku a récemment intégré le Itto-Ryu avec son amie de voyage, Dōa. On sait encore peu de choses sur lui ou sa camarade mais il semblerait, qu'avant leur entrée dans l'école d'Anotsu, ils vivaient comme des vagabonds. Isaku sert surtout de garde du corps à Dōa et cherche toujours à atténuer ses colères meurtrières, qui la rendent dangereuse en société. Il apparait perpétuellement avec un air simplet, qui contraste avec celui de sa camarade, beaucoup plus concentrée.

J

Jonii, le poisson Bouddha 
Ce personnage est le premier adversaire de Manji. En fait, sa technique est fort simple : il se fait passer pour un prêtre et abat ses cibles dans le confessionnal. Il tente sa chance avec Manji mais c'était sans compter avec ses dons régénérants. Finalement, Manji le décapitera. Il a un frère : Hishiyasu Shido. Le nom de ce personnage est assez flou puisqu'en anglais son nom est Johnny, the psychotic killer (Johnny, le tueur psychopathe), cependant il semblerait que son nom japonais soit encore différent.

K

Habaki Kagimura 
Habaki Kagimura est le mystérieux chef du Mugaï-Ryu. Il est le seul à avoir des liens avec le shogun et est donc le seul personnage sans taches de l'école. Il jouera une sorte de double jeu en proposant une alliance avec le Itto-Ryu, pour pouvoir mieux les frapper en traitre. On sait très peu de choses concernant son passé outre le fait qu'il était un bon ami du mari de Hyakurin. Il est en gros la tête pensante du Mugaï-Ryu et est le seul à décider des choses à faire vis-à-vis du Itto-Ryu. On ne l'a encore jamais vu se battre réellement en duel, mais comme dit Manji dans le tome 14 : « Tu dois être très fort pour que le chauve t'obéisse ». Dans le tome 15 il fait montre de son talent à Manji : il est tellement rapide que celui-ci n'a même pas le temps de le voir venir. Pour une raison encore inconnue, il convoite le Kessentchu de Manji. Il enfermera Manji dans une cellule et avec l'aide du docteur Mozen puis Burando, il tentera de percer le mystère de l'immortalité (à défaut de trouver Yaubikuni).

Fujiaki Kasori 
Il fera équipe avec Taïto Magatsu et Kurishige Wayan lors du combat contre Manji allié à Giichi. Il a déjà croisé par hasard Giichi et n'avait alors pas fait le rapprochement entre lui et Kagimura. Sachant que Giichi est à l'origine du massacre de ses compagnons, il aura une profonde haine pour lui. Il va se battre le premier contre lui mais malgré son habileté, il ne parviendra pas à le tuer (il lui blessera juste le bras gauche). Giichi l'étranglera avec la chaîne de son arme durant le combat, avant de le décapiter. Fujiaki n'a, tout comme Kurishige Wayan, qu'un rôle mineur et ne servira qu'à « préparer le terrain » pour Magatsu.

Kashin Koji 
Ce vieil homme est un membre du Itto-Ryu. À la base, c'est un apothicaire qui possède nombre de contacts parmi les médecins de la cour et vend généralement des médicaments aux nobles de Edo. On ne sait pas encore pourquoi il a rejoint le Itto-Ryu, mais il sert, pour l'instant, d'indicateur et de taupe pour l'école. Étant donné son âge, il n'est pas sûr que ce soit pour ses qualités au combat qu'il a été recruté mais plutôt pour ses connaissances et liens avec le gouvernement. Il sert également de contact entre les différents membres du Itto-Ryu dispersés dans Edo, n'importe qui pouvant prétexter aller voir un médecin, cela n'éveille donc pas trop les soupçons.

Kensui 
Kensui est le maître actuel du Shingyoto-Ryu et donc le professeur de Iriya et Kozue (entre autres). Contrairement à beaucoup d'autres écoles, c'est Kensui lui-même qui a choisi de se rallier au Itto-Ryu. Son but est de marier sa fille adoptive, Hisoka (qui est la petite-fille de son maître), à la personne qu'il juge la plus forte et ce pour réaliser les vœux de feu son maître. Il va donc décider de donner le Shingyoto-Ryu à Anotsu si celui-ci accepte la main d'Hisoka. Après le mariage de sa fille, il recevra l'ordre du Shogun de profiter qu'Anotsu soit chez lui pour le tuer. Partagé entre obéir à son chef et tuer son gendre, il choisira de se suicider et sera finalement achevé par Anotsu.

Kinuka 
Il est le chef du groupe qui attaque Hyakurin dans le tome 9. Son camarade Tamazaki étant capable de la reconnaitre, ils attaquèrent ensemble, accompagnés d'une demi-douzaine d'hommes, l'établissement de bain où se cache le Mugaï-Ryu. Lors de l'affrontement, il tuera lui-même Shinriji, qui avait commencé un petit carnage parmi les sabreurs adverses. On sent néanmoins qu'il n'use de la force que par nécessité, il est bien plus sensé que Tamazaki par exemple et on voit qu'il a un rang important au Itto-Ryu de par son attitude et ses connaissances de la situation. Lorsque Giichi attaque leur groupe, Kinuka tente, sans succès, de lui tenir tête et est abattu lors de leur affrontement. C'est un des plus calmes escrimeurs du Itto-Ryu. Étrangement, il a un regard d'aveugle (il a des yeux entièrement blanc), mais au vu de ses techniques de combat cela est impossible.

Kozue 
Kozue est le meilleur élève de Kensui-Senseï avec Iriya. Néanmoins, il est bien plus réfléchi et calme que son camarade. Il n'accepte pas au début qu'Anotsu devienne son chef, car il n'apprécie pas l'idée d'avoir un chef plus jeune que lui. Malgré ces idées, il va changer après avoir vu les qualités d'Anotsu. Malgré lui, Kozue va se laisser emporter dans la vengeance pour l'honneur de son maître et meurt probablement des mains de Magatsu, venu aider son ami — probablement car on ne voit pas Magatsu lui porter de coup décisif, mais juste le combattre brièvement.

Kurifu 
Cet homme, condamné pour une petite peine, sera volontaire pour les expériences de Burando car il rêve de devenir immortel (il ignore néanmoins que l'expérience est très risquée). Ayant un ami au Itto-Ryu, il est au courant de la réalité de l'immortalité en la personne de Manji. Après avoir reçu les bras de Manji comme greffons, son corps sera rapidement détruit de l'intérieur par les Kessentchu. En effet les Kessentchu vont contaminer son sang et lui feront ainsi promptement des dommages mortels au cerveau. C'est du fait que Kurifu et Manji ne partagent pas le même groupe sanguin que le Kessentchu réagira si violemment.

Kuroï 
Il est un ami de Saburô Anotsu et un des premiers à rejoindre le Ittô-Ryû, il fait donc partie des trente fondateurs de l'école. Kuroï est surtout important du fait qu'il est l'assassin de Takayashi Asano le père de Lin. À cause de cela, Lin décide qu'il sera le premier à mourir. En fait après la destruction du Muten-Ichiryû, Kuroï est tombé amoureux d'elle et a tenté de la séduire, ce qui la rendit encore plus furieuse. Le combat opposant Lin et Manji à Kuroï est très violent mais finalement, ce dernier est tué par Manji. Durant ce combat on apprend qu'il a également tué la mère de Lin et a conservé sa tête en souvenir de sa beauté. Étant samouraï, il vit de son sabre mais est aussi poète à ses heures. Ses armes sont des lames qu'il fait tourner autour de ses doigts et qui peuvent couper à peu près n'importe quoi, grâce à la force centrifuge. Son surnom est l'habit noir, ceci lui vient en fait des gouts musicaux de l'auteur. Son nom, Kuroï, signifie sombre, noir, alors que Sabato veut dire tout simplement sabath.

L

Lin 
Lin est l'héroïne. Elle est en quelque sorte le point de départ de l'histoire puisque L'Habitant de l'infini est (entre autres) le récit de sa vengeance. Elle n'avait que quatorze ans lorsque Anotsu a fait tuer son père, sa mère et les disciples du Muten-Ichiryû. Elle s'entraîne pendant deux ans pour pouvoir affronter les trente hommes du Ittô-Ryû responsables de la destruction du dojo Asano. Elle rencontre Yaubikuni, qui la persuade d'engager un garde du corps, étant trop faible elle-même. Après avoir essuyé un refus, Lin parvient à convaincre Manji de l'aider (ce qui tient surtout du fait que Lin lui rappelle sa petite sœur défunte). Ensemble, ils vont affronter leur première cible, Sabato Kuroï et le tuer. Ils sont dès lors engagés dans une lutte à mort contre le Ittô-Ryû. Lin et Manji subiront leurs premier revers dans leur affrontement contre Makie. Lin fera ensuite à nouveau la rencontre d'Anotsu qui, peu belliqueux, la perturbe par ses paroles. Peu de temps après, elle est confrontée au dilemme que lui pose Kawakami Araya, mais Manji prendra une décision à sa place, en tuant leur adversaire. Lin se liera d'amitié avec Hyakurin lors de leur alliance avec le Mugaï-Ryu, mais c'est Shira, un autre membre de l'école, qui lui montre encore une fois son impuissance. Après son combat contre Shira, Lin part seule à Kaga, pour poursuivre Anotsu. Après bien des déboires, elle retrouve finalement son ennemi juré en bien mauvaise posture : poursuivi par les membres du Shingyoto-Ryu et cruellement atteint par le tétanos. Elle décide de l'accompagner pour avoir enfin une occasion d'en finir avec lui. Néanmoins, après la bataille générale entre Manji, Magatsu, Anotsu, Makie et les hommes du Shingyoto-Ryu, elle laisse celui-ci partir, sachant pertinemment le Itto-Ryu en déclin. À leur retour à Edo, Lin se fait capturer par Kurishige Wayan. Après un dur combat, Manji parvient à la sauver, aidé en cela par Giichi. Récemment, après avoir perdu la trace de Manji, elle héberge deux nouveaux membres du Ittô-Ryû (sans connaitre leur affiliation): Dōa Yoshino et Isaku.

M

Machi 
Machi est la jeune sœur de Manji, elle est mariée à Tatsumasa Saïto mais ce dernier est tué sous ses yeux par son frère. De tristesse, Manji prend sa sœur sous son aile, d'autant plus qu'ayant vu son mari mourir elle devient folle. Cependant, lorsque Hishiyasu Shido la capture, Manji ne peut la protéger et elle est tuée par le rônin.

Magatsu 
Ce personnage, membre du Ittô-Ryû, est un des personnages principaux de l'école avec Anotsu. Magatsu est le seul paysan du Ittô-Ryû et porte une grande haine envers la noblesse et les samouraïs en général (il faut dire que des samouraïs avaient tué sa sœur). Il fait partie de l'école plus pour l'amitié qui le lie avec Anotsu qu'autre chose. Il fait partie des trente du Ittô-Ryû et est l'un des seuls à prendre la défense de la mère de Lin et ne participe pas à son viol durant la destruction du Muten-Ichiryû, c'est pourquoi elle n'éprouve pas autant de haine envers lui qu'envers ses camarades. Il apparaît très tôt dans le manga et va changer plusieurs fois de camp (puisque après avoir voulu tué Manji, il s'alliera à lui pour tuer Shira, avant de retourner au Ittô-Ryû). Il se liera d'une sorte de complicité avec Manji, qui comme lui a vécu une enfance misérable et a vu mourir sa sœur. Après son combat contre Giichi dans le tome 14, on ne sait pas s'il est encore en vie mais cela est fort probable aux dires de son adversaire. Magatsu surprend d'emblée par son style : coiffure punk et masque à la ninja. Son style de combat est aussi des plus étranges car son arme est formée de pas moins de trois épées (la lame principale contient une seconde épée plus fine qui contient elle-même un petit couteau dans la poignée). Son Mon (son emblème), signifie en fait son nom d'emprunt puisque la pleine lune se dit Mangatsu en japonais (les paysans n'avaient pas le droit de porter de nom de famille et n'avaient donc qu'un prénom, Magatsu est le nom que s'est choisi Taïto à son entrée au Ittô-Ryû). Magatsu éprouve une haine infinie envers Shira, qui a tué sa meilleure amie, la prostituée Oren, qu'il n'avait jamais touchée malgré ses avances et le fait qu'ils partageaient la même chambre.

Makie 
Cousine d'Anotsu, elle apparaît dans le tome 2 et comme la plupart des membres d'Ittô-Ryû, elle cherche à tuer Manji. Makie est en fait une vagabonde, qui a été chassée de sa famille pour avoir causé la mort indirecte de son frère et héritier de la famille (il s'était suicidé après avoir été battu en duel par elle). Elle voudra rentrer au Ittô-Ryû pour retrouver son cousin dont elle est secrètement amoureuse (même s'il s'agit d'un secret de Polichinelle). Pour prouver sa valeur elle tentera donc d'assassiner Manji. Elle tentera par deux fois de le vaincre et remportera la victoire sur le combat final, mais épargnera Manji après avoir entendu la supplique de Lin.

Makie semble avoir deux facettes dans sa personnalité. La première Makie est douce et effacée, alors que la seconde est beaucoup plus violente. Néanmoins, dès qu'elle s'arrête de combattre, elle redevient normale. Sous l'impulsion de la violence, Makie est une guerrière surhumaine et complètement déshumanisée, mais également très fragile. Elle deviendra opiomane durant son exil et tentera de se mutiler pour abandonner la Voie du Sabre, mais elle sera sauvée par Anotsu et finira par reprendre les armes. Elle reste avec Anotsu après la destruction du Shingyoto-Ryu; lorsque celui-ci se decidera à attaquer le gouvernement, elle partagera une nuit d'amour lorsqu'il lui devoilera ses sentiments pour elle. Makie reste la seule à avoir vaincu Manji en combat singulier (Higa l'a fait après elle, mais il a été aidé par Hanada et Uruma). Makie est probablement le personnage le plus fort du manga, devant Habaki et Anotsu (pour Habaki subsiste un doute). Makie fascine Anotsu car elle est la representation humaine de la force ultime qu'il a toujours cherché à atteindre. Au combat, elle utilise un tri-baton auquel sont attachées deux lames de naginata, cette arme se nomme Harono Obana. Habituellement, elle le cache dans son shamisen.

Makoto 
Cette femme du Mugaï-Ryu est la dernière à entrer en scène. Il s'agit en fait de la taupe qu'a infiltrée Kagimura au sein du Itto-Ryu et qui leur donne de précieux renseignements. Elle est également la plus jeune membre du Mugaï-Ryu, nul ne sait d'ailleurs ce qui l'a vraiment poussé à y entrer. Elle jouera le rôle du serviteur de Sosuke Abayama et, étant donné que celui-ci est le numéro deux du Itto-Ryu, cela permet à Kagimura de tendre de redoutables pièges au Itto-Ryu (dont l'achèvement est le carnage du banquet). On sent néanmoins qu'il a lié une sorte de complicité avec Abayama, ce qui pourtant ne le sauvera pas de la mort lorsque ce dernier aura compris la supercherie. Makoto est une ex-prostituée, qui a un fort désir de se venger de son passé. Néanmoins, c'est en un seul coup qu'elle sera tuée Abayama.

Manji 
Manji est un ancien samouraï du seigneur Horii, lequel l'a recueilli alors qu'il errait dans une forêt. Il décide alors de devenir l'un de ses samouraïs. Plusieurs années plus tard, alors devenu doshin (sorte de chef de la garde), Manji comprend que son maitre était un despote qui fait assassiner ses opposants. Ayant déjà acquis une certaine expérience dans l'art de tuer, le jeune samouraï prend alors la décision d'éliminer son propre maître. L'acte et l'homme exécutés, la tête de Manji est mise à prix, et lors de sa fuite, il supprime pas moins de cent policiers qui tentent de l'arrêter. Ces événements lui donnent d'ailleurs le surnom du « Tueur d'une centaine ». Parmi ses victimes se trouve Tatsumasa Saïto, le mari de sa sœur Machi. Parce que cette dernière sombre dans la folie à la suite de ce meurtre, Manji songe à se suicider. C'est alors qu'il croise sur sa route la mystérieuse Yaubikuni. Cette prêtresse lui fait don du Kessentchu, le Ver de L'Immortalité. Ainsi, Manji avait désormais l'éternité pour songer aux conséquences de ses actes. Peu après, sa sœur est d'abord tuée par un bandit local, puis vengée par son frère. Il décide alors de ne plus renier sa nature et passe un marché avec Yaubikuni: pour se faire pardonner d'avoir assassiné cent innocents, il devra tuer un millier de scélérats, et, une fois cela fait, il sera enfin débarrassé du Kessentchu et pourra mourir en paix. Pour cela, il va s'allier avec Lin et va l'aider à accomplir sa vengeance contre l'école du Ittô-Ryû, responsable du massacre de ses parents. Durant sa quête, il sera opposé aux redoutables sabreurs de l'école. Pour enfin achever la vendetta de son amie, il devra tuer Kagehisa Anotsu, leur chef charismatique. Une relation ambigüe naîtra entre les trois protagonistes.

Manji manie une dizaine d'armes différentes, au design varié et stylisé. De plus, ses dons de régénération lui permettent de recoller ses membres et de ne presque jamais mourir, même en étant touché à des points normalement mortels (le crâne ou le cœur transpercés, il peut continuer à se battre). Cependant, un immortel peut être détruit si sa tête reste suffisamment longtemps éloignée de son buste. Manji est un personnage très posé, perspicace et de par sa longue vie (92 ans), il a su hériter d'une sorte de bon sens inné. il est également empreint d'attention et de sincérité envers ceux qu'il considère comme meurtris (Lin, Makie ou Magatsu). Samouraï errant a bon cœur, il sait se montrer chaleureux et protecteur, mais c'est aussi un être résolument brutal, qui considère l'affrontement et le meurtre d'autrui comme une option valable lors de conflits. Pour lui, le but du guerrier est évidemment de tuer, il n'éprouve donc ni honte ni regret lorsqu'il abat un homme qui se met en travers de son chemin. Il porte volontiers un regard narquois sur les autres, ou sur le monde qui l'entoure, et son immortalité lui a progressivement fait oublier la valeur de la mort, mais sa sœur ou Lin lui rappellent sans cesse pourquoi il se bat (contre cette immortalité et donc cette inhumanité). Manji arbore une cicatrice à l'œil gauche qu'il a reçue durant son combat contre Tatsumasa Saïto. N'ayant à l'époque pas encore rencontré la prêtresse, l'œil n'a pu être guéri. Il en est de même pour de nombreuses autres cicatrices visibles sur l'ensemble de son corps. Le kimono habituel de Manji (blanc et noir) porte une svastika dans le dos. Ce symbole se prononce Manji en japonais], et me doit pas être confondu avec la Hakenkreuz nazie (qui est représentée dans un sens et une forme différents). La svastika est un symbole de bon augure et est liée à l'éternité et à la vie.

Ce symbole se retrouve d'ailleurs dans plusieurs autres mangas, où le sens est évidemment le même : (Portgas D. Ace dans One Piece, le Zanpakutō Bankaï d'Ichigo dans Bleach, etc.).

Mozen 
Le seigneur Mozen est un docteur de la cour impériale. Rendu très célèbre pour avoir soigné la maladie qui affectait un des fils de l'empereur, il sera engagé pour percer les secrets du Kessentchu sur l'instance de Kagimura. Assisté d'Ayame Burando, il tentera plusieurs expériences sans grand succès. Finalement, lors d'une tentative très risquée, ses bras seront détruits par le Kessentchu. On ne l'a plus revu depuis. Son état de santé n'a cessé de se dégrader après avoir été attaqué par le Kessentchu.

N

Les Nakaya 
Ce couple vit à la frontière entre Kaga et Edo et tient une auberge. Cependant, en plus de leur petit commerce, ils livrent des informations pour passer la frontière, et utilisent un droit spécial des villageois pour leur faire passer la frontière. Lin les contactera lors de sa poursuite d'Anotsu dans le tome 7. Malgré leur réticence première, Lin parvient à les convaincre en leur montrant l'avis de recherche la concernant leur affirmant que le risque est aussi grand pour elle de passer la frontière que de rester à Edo.  Nakaya est bien plus intelligente que son mari, qui a un peu le rôle de l'époux benêt. C'est grâce à sa prévoyance que Lin peut passer la frontière. Leur affaire est connue d'une serveuse de Shinjuku qui renseignera Lin.

O

Oren 
Oren est la petite amie de Magatsu. Pour soigner sa mère, gravement malade, elle s'est prostituée au bordel lié au Itto-Ryu, mais elle désire secrètement être libérée d'elle pour pouvoir vivre avec Magatsu. Elle sera tuée par Shira lorsque celui-ci cherchera Magatsu et ce pour la simple raison qu'elle le connaissait. C'est pour la venger que ce dernier affrontera Shira dans l'espoir de le tuer.

Otoki 
Elle est la femme de Takayashi Asano et la mère de Lin. Elle connait une mort tragique, violée par les hommes de Ittô-Ryû puis décapitée par Kuroï, celui-ci plaçant sa tête empaillée et cousue sur son épaule gauche pour la conserver. Magatsu tente de préserver son honneur en lui proposant de se suicider, mais c'était sans compter sur l'intervention d'Araya. C'est en partie pour cette mort que Lin chercha à se venger de Araya en particulier.

Ozuhan 
Ozuhan est un des huit membres du Itto-Ryu encore en vie. Il est sourd-muet et relativement excentrique. En combat il se sert d'un yatagan et d'un sifflet strident qui gêne ses adversaires (lui-même ne ressent rien du fait de sa surdité), de plus, il s'évertue à bouger dans tous les sens et à hurler pour perturber encore plus son opposant. Physiquement parlant, Ozuhan est très grand et mince et porte pour seuls habits un pagne et un masque. Comme il est muet, il converse par signes. Ozuhan ira aider Dōa et Lin dans le Terrier au Blaireau, alors que celle-ci viennent chercher Manji et Isaku. Néanmoins, Ozuhan les abandonnera car il n'avait été envoyé par Kashin Koji] que dans le seul but de récupérer une importante carte et la poudre noire de ce dernier. Dōa affirme qu'il est le dernier opposant qu'elle souhaiterait rencontrer tant son style de combat est atypique et dangereux.

R

Renzō 
Renzō est le fils unique de Kawakami Araya. Lin le rencontre à Naïto-Shinjuku puis se liera peu à peu d'amitié avec lui en l'aidant à se défendre contre un samouraï qui avait menacé de le tuer. Lin est d'autant plus gênée qu'elle n'ose pas avouer à Renzō que son père a fait tuer sa mère. Araya a tenté lui-même de jouer le rôle du bon père de famille pour préserver son fils et ne lui a pas annoncé ses liens avec le Ittō-Ryû. Pour le protéger, Lin a renoncé à sa haine envers Araya mais Manji finira par tuer ce dernier sous ses yeux. Pour éviter que Renzō emprunte la même voie que Lin ou son père, Manji laissera à Renzō l'illusion de mourir (il va laisser Renzō l'empaler avec un chandelier). Après la mort de son père et celle apparente de Manji, Renzō partira de Naïto-Shinjuku. C'est une figure tragique, comme son père : il est destiné à suivre la même voie de vengeance que Lin et subit un conflit qui le dépasse et qu'il ne comprend pas.

S

Saburō 
Il s'agit du grand-père de Kagehisa Anotsu. Il est chassé du Muten-Ichiryû pour avoir bafoué leurs règles. Il est complètement obsédé par son honneur et par sa vengeance contre son ancien maître. Il est en fait le fondateur du Ittō-Ryû, qui était au départ une réponse à son bannissement du Muten-Ichiryû. Les circonstances de sa mort sont peu précises. Quoi qu'il en soit, après celle-ci, son petit-fils utilise son école pour monter son grand projet de destruction de toutes les écoles (ce qui était déjà une idée de Saburō). On sait peu de choses sur lui, mais ce qui est sûr, c'est que son exclusion l'a rendu un peu fou.

Tatsumasa Saïto 
C'est le mari de Machi et il est dōschin (sorte d'officier de police local). Il va se battre contre Manji alors que celui-ci est encore recherché pour le meurtre de son seigneur. Tatsumasa sera d'ailleurs tué dans ce combat et sera la cause indirecte de la folie de Machi. Il est celui qui a éborgné Manji. Ce dernier a depuis gardé ses armes pour en quelque sorte honorer sa mémoire.

Hishiyasu Shido 
C'est un rōnin, et même le chef d'une bande de rōnins, les Shinsengumi. Il apparait très tôt dans le manga et désire en fait venger son frère qui a été tué par Manji au début de l'histoire. Il a réuni une vingtaine d'hommes et a enlevé Machi pour que cette dernière serve d'appât, mais comme Manji refusera de se battre contre eux, il la relâchera. Cependant, ce mouvement était une feinte et il finira par la tuer bel et bien. Ce geste va provoquer la colère de Manji qui tuera Hishiyaso et sa bande. De ce combat, Manji héritera d'ailleurs des étranges armes de Hishiyasu (qui lui seront bien utiles dans de nombreux combats).

Shimada 
Il est responsable du passage entre Kaga et Edo. Il est celui qui interrogera Lin. Tenace, il pense très longtemps qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Cependant, Lin a bien répété son rôle et réussira à le berner.

Shinriji 
Il est le jeune escrimeur du Mugaï-Ryu qui fait équipe avec Hyakurin. Même s'il n'a pas le talent de Giichi ou Shira, Kagimura a tenu à l'engager pour proteger Hyakurin et aussi pour avoir un jeune dans leur bande, qui puisse rester actif le plus longtemps possible. Il est très amoureux de Hyakurin tout en la considérant comme une seconde mère, ce qui le pousse à lui venir en aide au péril de sa vie. Il est un peu distrait dans son travail d'escrimeur et est souvent raillé par les autres membres du Mugaï-Ryû pour sa jeunesse et son manque d'expérience. La raison qui l'a fait entrer au Mugaï-Ryu est assez stupide : il avait volé son patron de neuf Ryo (on ne pouvait être condamné à mort que pour un vol supérieur à dix Ryo) en oubliant qu'il avait déjà deux Ryo en poche; la police l'ayant attrapé avec onze Ryo l'a donc condamné à être décapité. Il sera finalement tué par Kinuka, en tentant de sauver Hyakurin des hommes du Ittō-Ryu.

Shira 
Shira est un des huit membres du Mugaï-Ryu, et comme la plupart d'entre eux il apparaît lors de la première exaction contre le Ittō-Ryu. On ne saura jamais vraiment clairement la raison de son entrée dans la bande, mais son passé de tueur à gages y est certainement pour quelque chose. Shira est un des rares personnages qui vit exclusivement pour tuer et peu semble lui importer l'identité de ses victimes, ceci en fait un personnage plus détestable que la plupart des hommes du Ittō-Ryu (qui sont censés être les méchants de l'histoire). Il vouera une haine immense envers Manji, qui lui coupera un bras, et s'attirera les foudres de Magatsu dont il a tué la meilleure amie. Il sera vaincu une première fois par ce dernier, qui le projette dans une chute d'eau après lui avoir tranché le second bras. Contre toute attente, on retrouvera Shira en vie dans le tome 14. Il en est toujours à ses vieilles rancunes envers Magatsu et Manji mais est retombé chez Kagimura qui le retient en prison. Il semble avoir passé un accord avec son ex-maître (logiquement il est toujours membre du Mugaï-Ryu) pour tuer Manji. On peut penser que ses deux bras manquants seront un problème, mais il ne semble pas plus gêné que cela. Il affirme avoir une nouvelle arme pour se défaire de son ennemi. On ne peut qu'imaginer le genre d'arme que Shira a pu se fabriquer lorsque l'on voit celle qu'il s'était faite après son accident avec Manji: une pointe construite avec ses propres os.

Shira est un personnage complètement décidé dans ces actions. Pour se venger de Manji, il n'hésitera pas à s'allier au Ittō-Ryu et à trahir ses ex-camarades; pour torturer Oseï, il n'hésitera pas à tuer Lin (même s'il n'y arrive pas, Manji l'empêchant au dernier moment). En plus de cela il prend vraiment plaisir à tuer puisqu'il fait intentionnellement durer les combats pour torturer ses victimes. Son arme est, enfin, à son image puisqu'il s'agit d'un Katana avec des dents de scie en tant que double tranchant (les lames en scies infligent bien plus de douleur que les lames de sabre).

Shizuma 
Shizuma est un des hommes du Ittō-Ryû les plus mystérieux. Il est aussi le troisième personnage de l'histoire à posséder le Kessentchu. Nul ne sait vraiment pourquoi il a rejoint Anotsu. Il semble néanmoins vouloir obtenir une technique parfaite et pour cela, il utilise l'école de ce dernier pour se battre avec des adversaires de valeur. Habituellement, il se déguise en bonze pour ne pas éveiller l'attention (durant l'assassinat de Takayashi on le verra déjà vêtu de cette sorte). Le principal tournant marqué par son apparition va être la découverte du Kessensatsu, un poison qui permet de tuer les gens sous l'influence du Kessentchu. Shizuma en possédant sur lui, il va tenter d'abattre Manji avec, mais il sera finalement blessé avec sa propre arme durant le combat qui l'opposera au même Manji et mourra donc de ses blessures. Le sabre de Shizuma est spécialement conçu pour empoisonner l'adversaire (un genre de tissu se trouve sur le plat de l'arme et s'humidifie si du poison y est versé, ce qui permet de toujours le garder sur la lame et de ne pas le voir dégouliner par terre). Son sabre se nomme Inoue Shinkaï Samutsu, ce nom indiquerait qu'il est l'œuvre d'Inoue Shinkaï, fameux forgeron japonais.

Shizuma est une personne très mélancolique et rendu un peu fou par le poids des ans (il vit depuis 200 ans). Il n'a en fait pas de but à sa vie et erre donc tuant et combattant sans fin pour les autres. Il a vu mourir tous ses amis et ses femmes (il en a tout de même eu cinq) et est donc sans attentes du futur. Ceci permet à Manji de le battre car en fait, Shizuma se laisse un peu tuer pour goûter enfin au repos éternel. Il aurait tué des milliers de gens sur les champs de bataille. Shizuma a assisté de ses propres yeux à pas moins de trois changements de régimes politiques, il a donc vu les modifications subies par le Japon depuis le .

Sōri 
Le maitre Sōri apparaît très tôt dans le manga lorsque Lin et Manji viennent le rechercher pour les aider dans leur lutte contre le Ittō-Ryû. Cet escrimeur se cache sous les apparences d'un peintre un peu extravagant (il peint en accrochant un pinceau à son sabre et en utilisant ses techniques d'escrime). Autrefois, il fut un bon ami de Takayashi mais était aussi (et est encore probablement) un espion à la solde du Bakufu. Il refuse d'apporter son aide à Lin, mais subventionnera sa vengeance. On le reverra sporadiquement quand il aidera Manji à passer la frontière de Kaga. Il est à ce jour le sabreur le plus puissant du manga avec Kagimura.

T

Takahide 
Membre de la famille Asano, il est l'arrière-grand-père de Lin et le plus ancien maître connu du Muten-Ichiryû. On ne le voit que très brièvement lors d'un flash-back dans le premier tome. C'est lui qui exclura Saburō Anotsu du Muten-Ichiryû pour usage d'armes et de techniques contraires à la tradition de l'école à la suite d'un combat contre des brigands. Il semblerait que la véritable raison de cette expulsion serait que Takahide ne voulait pas que quelqu'un du issu du peuple (les parents de Saburō sont commerçants) lui succède. C'est son fils, Takayuki, qui lui est préféré bien que celui-ci soit inférieur techniquement à Saburō. C'est de là que part la haine du Ittō-Ryû, école fondée par Saburō, envers le Muten-Ichiryû.

Takayashi 
Takayashi est le père de Lin et le successeur du Muten-Ichiryû après Takayuki, son père. Il est la première cible d'Anotsu et du Ittō-Ryû dans leur quête de destruction de toutes les écoles car le grand-père de Takayashi avait donné l'école à son fils et pas à Saburō Anotsu, pourtant jugé meilleur. Lors de son combat contre les hommes du Ittō-Ryû, Takayashi affronte Anotsu et Kuroï. Il est finalement tué par celui-ci, sous les yeux de Lin.

Takayuki 
Takayuki est le grand-père de Lin et le maître du Muten-Ichiryû avant son fils. Il est aussi le condisciple de Saburō Anotsu durant son enfance. Bien que moins bon que Saburō, Takayuki hérite de l'école de son père car Saburō n'était qu'un fils de roturier et donc jugé incapable de diriger une école. Takayuki est très triste pour son camarade tout en sachant très bien qu'il tenterait de prendre sa revanche plus tard. Pour éviter un conflit entre les Asano et les Anotsu, Takayuki demande à Lin de ne jamais vouer de haine envers les descendants de Saburō; néanmoins Lin oublie bien vite les paroles de son grand-père.

Tamazaki 
Il fait partie du groupe qui attaquera l'établissement de bain du Mugaï-Ryu. Il est complètement obsédé par sa vengeance envers Hyakurin (qui lui a quand même crevé l'œil et cassé la main). Il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens pour faire craquer sa prisonnière lors d'un interrogatoire particulièrement effrayant. On aperçoit une espèce de folie dans ce personnage. Il contraste beaucoup avec son camarade Kinuka, qui est bien plus posé dans ses paroles et dans ses actions. Il sera finalement mutilé par Giichi et achevé par Hyakurin. C'est un petit peu le Shira du Itto-Ryu, sadique et violent.

Tatsu 
Elle est la fille de maître Sōri. Assez désemparée par l'extravagance de son père, elle ne désespère pas de lui faire cesser de lui faire laisser une maison propre. Bien qu'assez jeune, elle semble s'occuper de tout dans la maison, elle sait être autoritaire et est très mature.

W

Kurishige Wayan 
Ce membre de Ittō-Ryu va faire équipe avec Fujiaki Kasori et Magatsu Taïto pour tuer Manji dans le tome 14. Il est un des rares chefs encore vivants après le massacre du banquet et aura donc soif de revanche tout comme ses deux camarades. Il va affronter lui-même Manji, aidé en cela par les armes et le Kessensatsu retrouvé dans les affaires de Shizuma. Le combat sera très violent mais finalement Kurishige perdra trop de temps et laissera Manji retrouver ses capacités régénérantes, ce qui scellera son sort. Kurishige a comme idéal de ne jamais penser à la mort en combat et de se jeter à corps perdu dans les batailles tout comme les bêtes sauvages. Il arbore une étrange cicatrice en forme d'étoile sur l'œil, due à une blessure d'ours. C'est le jour où il reçoit cette blessure qu'il découvre la faiblesse des humains dans les combats: ils pensent trop à la mort et n'arrivent plus à se focaliser sur leur ennemi. Il est finalement très courageux car il accepte la mort, surtout s'il peut la donner aussi à son adversaire. Il reste un personnage assez mineur et servira surtout de faire-valoir aux nouvelles capacités de Manji.

Y

Yamada 
Yamada Asaemon Yoshihiro fait partie d'une très vieille famille de bourreaux. Comme son père et son grand-père avant lui, il est le principal bourreau du Bakufu et est un expert au sabre. Il assistera les différents docteurs qui s'efforcent de découvrir les secrets du Kessentchu. Avec sa petite taille et son air lunatique, il parait assez inoffensif, mais il ne faut pas s'y fier. En tant que bourreau, il est capable de sectionner des membres au demi-centimètre près. Sa profession l'a rendu un peu fou: il ne pense guère qu'à trancher têtes et corps. Selon ses propres termes, mépriser la vie et y mettre un terme sont deux choses différentes. En fait, à la base, c'est aussi un docteur. Historiquement, la famille Yamada vendait un remède efficace, réputé pour être préparé à base de foie humain (ceux des criminels qu'il décapite), et la rumeur se révèle être fondée au cours de l'histoire. 

Il se balade souvent avec son élève et assistant. Ledit assistant et lui sont en complet décalage de style : le maître arbore des tenues sobres et se balade avec son seul daisho à la ceinture, alors que son disciple n'en a pas moins de trois (il sert un peu de porteur en fait) et a des goûts vestimentaires bien plus voyants. Yamada est probablement un des meilleurs sabreurs qui soit, avec Kagimura sans doute. Il est d'une vitesse d'exécution phénoménale pour son âge. Sa précision et sa connaissance du corps humain alliées au fait qu'il peut trancher l'acier (au moment où la lame adverse arrête son mouvement, il peut imprimer une sorte d'onde avec son sabre qui va faire imploser le métal qu'il tranche) en font un opposant surpuissant.

On a finalement un aperçu de ses talents de maître d'armes lorsque Lin tente de secourir Manji. Il se bat d'abord contre Dōa qu'il n'a pas grand mal à neutraliser, en particulier car il peut trancher l'acier. Il se bat ensuite contre Manji qui parvient à le battre en lui plantant un scalpel dans la gorge. Toutefois, Yamada n'a fait que jouer la comédie, étant bourreau, c'est également un anatomiste fantastique et il sait parfaitement ou l'on peut recevoir des coups sans être réellement blessé. Il a donc réussi à empêcher le scalpel de détruire ses vaisseaux (mais uniquement parce que la lame d'un scalpel est fine et courte). Le combat reprend donc entre Manji et lui, mais il prend rapidement l'avantage. Finalement, Manji parvient in extremis à étrangler le bourreau avec sa chaîne, aidé par Lin. Yamada manque de se libérer en commençant à découper la chaine au sabre, mais il manque de force et ne peut finir son travail; il meurt donc pendu.

Yaubikuni 
Nonne âgée de huit siècles. Il s'agit d'un personnage issu des légendes japonaises, selon lesquelles elle aurait acquis l'immortalité en dévorant la chair d'un ningyo (une sorte de sirène du folklore japonais), une inspiration reprise dans beaucoup d'autres mangas (tel que Kurozuka, où Yaubikuni est le rôle principal féminin sous le nom de Kuromitsu, ou encore Meitantei Conan, par exemple). 

Dans l'Habitant de l'infini, c'est un personnage des plus mystérieux. C'est elle qui dispose du secret du Kessentchu et qui l'offrira à Shizuma puis à Manji, en étant elle-même porteuse depuis huit cents ans. Personnage rieur, elle essaie toujours d'aider son prochain, même si c'est souvent de façon ambigüe ou déconcertante. Elle semble également capable d'enlever le Kessentchu et passera donc un pacte avec Manji pour le débarrasser de son fardeau.

L'Habitant de l'infini
Habitant de l'infini